College Ground steht für:
 College Ground (Cheltenham), ein Cricketstadion beim Cheltenham College, England, Vereinigtes Königreich
 College Ground (Loughborough), ein ehemaliges Cricketstadion in Loughborough, Leicestershire, England, Vereinigtes Königreich
 College Ground (Bulsar), Cricketstadion in Indien